Владимир Альфредович Любовицкий (род. 4 января 1964) - советский и российский бобслеист, российский бобслейный тренер.

Биография 
Родился 4 января 1964 года в городе Кунгур Пермской области.

Образование 
В 1986 году закончил Уфимский авиационный институт. В 2003 году окончил Университет Экономики.

Карьера 
Владимир Альфредович воспитанник спортивного общества «Динамо». В 1984 году начал заниматься бобслеем под руководством тренера В.Ш. Чанбарисов. Уже в 1985 года - в сборной СССР по бобслею. В 1988 году стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров. 

Серебряный призер чемпионата РСФСР 1987 года на двухместных бобслейных санях. 

В 1991 году занимает 2-е место на этапах Кубка Мира. Принимал участие в XVI Зимних Олимпийских играх в Альбертвилле (Франция) в 1992 году, где в составе нашей четвёрки оказывается на 19-й позиции. 

В бобслей вернулся в 2006 году. С 2007 по 2010 годы - председатель главного тренерского совета Федерации бобслея и скелетона России. С 2008 по 2012 годы - главный тренер сборной команды России по бобслею. Заслуженный тренер России (2010).

Примечания

Ссылки 
 Владимир Любовицкий
 Владимир Любовицкий
 Владимир Любовицкий

Бобслеисты России
Бобслеисты СССР
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета